Scheffler:

 Horst Scheffler (1935 -), peintre allemand
 Israel Scheffler (1923 -), philosophe de l'éducation.
 János Scheffler
 Johannes Scheffler, poète et mystique allemand, connu le nom d'Angelus Silesius, 
 Emanuel Fernando Scheffler Rego
 Steve Scheffler (1967-), joueur américain de basket-ball.

Patronyme lorrain
Homonymie de patronyme